Соколо () — город на северо-западе центральной части Мали, в области Сегу.

География 
Расположен в 56 км к северу от города Нионо, на высоте 266 м над уровнем моря. Коммуна Соколо имеет площадь 2219 км² и включает кроме города Соколо ещё 17 деревень.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 5759 человек. Население коммуны по данным на 2009 год составляет 23 338 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Мали